Příjmení Meliš nosí více osobností:

 Emanuel Antonín Meliš (1831–1916) – český novinář a spisovatel
 Július Meliš – slovenský fotbalistaa
 Milan Meliš (* 1963) – slovenský fotbalista
 Stanislav Meliš (* 1947) – slovenský sklářský výtvarník

 ženská varianta s přechýlením

 Antonie Melišová-Körschnerová (1833–1894) – česká básnířka, novinářka, překladatelka, manželka Emanuela Antonína

Česká příjmení
Slovenská příjmení